Вячеслав Викторович Давыдов:
 Давыдов, Вячеслав Викторович (1941 — ?) — советский футболист.
 Давыдов, Вячеслав Викторович (род. 1953) — советский футболист.